Мегрэ колеблется — телевизионный спектакль Вячеслава Бровкина, поставленный в 1982 году на Центральном телевидении (Главная редакция литературно-драматических программ) по одноимённому роману Жоржа Сименона.

Сюжет 
Мегрэ получает письмо, написанное на почтовой бумаге редкого качества, в котором сообщается о готовящемся убийстве. Сразу удается узнать, что такой бумагой пользуется известный парижский адвокат Эмиль Парандон. Мегрэ отправляется с визитом в семью адвоката, чтобы узнать подробности…

В ролях 
 Борис Тенин — комиссар Мегрэ
 Аркадий Песелев — Торранс
 Дмитрий Дорлиак — Жанвье
 Сергей Ковалёв — Лапуэнт
 Юрий Григорян — мсье Эмиль Парандон
 Татьяна Лаврова — мадам Парандон
 Ирина Юревич — Бемби
 Пётр Фёдоров — Гюс
 Нина Архипова — мадам Мегрэ
 Наталья Молева — мадемуазель Ваг
 Сергей Скрипкин — Жюльен Бод
 Вадим Русланов — Тортю
 Виталий Беляков — Фердинанд
 Марина Андрианова — Лиз
 Григорий Лямпе — адвокат Бувье

Фильмы Вячеслава Бровкина
Телеспектакли СССР 1982 года
Телеспектакли Главной редакции литературно-драматических программ ЦТ
Драматические телеспектакли СССР
Экранизации произведений Жоржа Сименона